Dieffenbach kan syfta på:

 Dieffenbach (släkt) – en alsassisk släkt från Frankrike

Personer
 Josef Dieffenbach (1790-1863) trädgårdsmästare för trädgårdarna i Schönbrunn, Wien omkring 1830, och har gett namn till Prickbladssläktet (Dieffenbachia).
 Edouard Dieffenbach (1897-före 1972), fransk officer, grundare av kamelkavalleriet Corps de Méharistes Français Libres i Franska Nordafrika.

Platser

Frankrike 

 Dieffenbach-lès-Wœrth, departementet Bas-Rhin i regionen Grand Est, 
 Dieffenbach-au-Val, departementet Bas-Rhin i regionen Grand Est,